Lässig ist der Name folgender Orte:
 Lässig, deutscher Name von Laskie Lubuskie, Ort in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Lässig, Laessig oder Laeßig ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lässig (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Erik Theodor Lässig (1928–2015), deutscher Illustrator und Grafiker 

 Heiko Laeßig (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Lässig (1943–2022), deutscher Autorennfahrer
 Martin Laessig, deutscher Fußballspieler 
 Michael Lässig (* 1961), deutscher Virologe 
 Simone Lässig (* 1964), deutsche Historikerin
 Thomas Lässig (* 1971), deutscher Fußballspieler

Lässig steht für:
 Cool, jugendsprachlicher Ausdruck

Siehe auch:
 Lessig